Легкий бомбардировщик ЛБ-98 Сухопутных войск Императорской Японии  — цельнометаллический одномоторный бомбардировщик Сухопутных войск Императорской Японии. Разработан в 1937 г. в КБ Кавасаки под руководством И. Имаси. Принят на вооружение авиации Сухопутных войск Императорской Японии в 1938 г., выпускался ограниченной серией до 1940 г. Условное обозначение ВВС союзников Мэри (Mary).

История 
К началу 2-й японо-китайской войне на вооружении японских ВВС находился устаревший легкий бомбардировщик Kawasaki Ki-3. В 1936 году технический отдел штаба армейской авиации Koku Hombu разработал техническое задание и объявил конкурс на создание легкого бомбардировщика. В спецификации на новый самолет было указано, что на высоте 3000 м скорость должна быть не менее 400 км/ч, скороподъёмность на эту высоту 8 минут, бомбовая нагрузка 300-450 кг, бомбометание должно проводиться с пикирования.

В конкурсе на создание нового бомбардировщика участвовали две фирмы "Mitsubishi" и "Kawasaki". Работу над проектом конструкторы фирмы "Kawasaki" начали в 1936 году, руководителем проекта был назначен инженер Изаму Имаси, после войны ставший ректором Токийского университета. В начале 1937 года обе фирмы подготовили похожие проекты. Существенным отличием был выбор силовой установки.

Проект Mitsubishi поучил обозначение Ki-30, а Kawasaki Ki-32. Разработчики Mitsubishi установили на Ki-30, рекомендованный Koku Hombu звездообразный проверенный двигатель, а Kawasaki выбрали для Ki-32 , недавно запущенный в серийное производство двигатель собственной разработки HA-8-II с жидкостным охлаждением.

В ходе сравнительных испытаний было установлено, что по основным характеристикам Ki-32 немного превосходит Ki-30, а также в отличие от конкурента, имеет возможность бомбить с пологого пикирования. Но для решения проблем с перегревом двигателя на Ki-32 требовалось время, поэтому в массовое производство был запущен легкий бомбардировщик Mitsubishi Ki-30.

Это должно было похоронить проект Ki-32, но вступление Японии в войну с Китаем увеличило спрос на на этот тип самолетов. В начале 1938 года легкий бомбардировщик Kawasaki Ki-32 был принят на вооружение под обозначением " Армейский одномоторный легкий бомбардировщик Тип 98".

Серийное производство было развернуто на авиационных заводах Kawasaki в Кобэ и Акаши. До завершения производства, в мае 1942 года, было выпущено 846 бомбардировщиков Ki-32. Самолет Kawasaki Ki-32 стал последним армейским бомбардировщиком с двигателем жидкостного охлаждения.

Описание конструкции 
Kawasaki Ki-32 - свободнонесущий цельнометаллический моноплан классической схемы с низкорасположенным крылом и однокилевым оперением. Крыло свободнонесущее треугольное в плане с закругленными законцовками и работающей гладкой обшивкой. Состоит из трех частей: центроплан жестко интегрированный в конструкцию фюзеляжа, и две отъёмные консоли. Механизация крыла закрылки и элероны.

Фюзеляж типа полумонокок, выполнен как единая секция. Кабина пилота и летчика наблюдателя были раздельные и закрывались общим фонарем со сдвижными секциями. В нижней части фюзеляжа находился бомболюк со створками. Створки открывались и закрывались при помощи гидропривода. 

Шасси неубираемое трехопорное с хвостовым колесом. Основные стойки и колеса закрывались обтекателями. Колеса снабжены тормозами. Амортизация стоек воздушно-масляная.

Силовая установка - поршневой 12-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения Kawasaki Ha-9-IIb (лицензионная копия BMW VI) мощностью 850 л.с. Воздушный винт трёхлопастный изменяемого шага. Двигатель устанавливался на мотораму в носовой части фюзеляжа и закрывался капотом. В носовой части кока винта расположен храповик для запуска двигателя с автостартёра. 

Вооружение - один пулемет калибра 7,7 мм в задней части кабины стрелка. В походном положении пулемет убирался в нишу с правой стороны.  Для оборонительного огня фонарь кабины стрелка должен быть открыт. Бомбовая нагрузка 450 кг. В закрытом бомбовом отсеке могла размещаться бомба весом до 250 кг. Остальные бомбы размещались на подкрыльевых подвесках. Торможение при бомбометании с пикирования  осуществлялось при помощи закрылков и изменении шага лопастей винта.

Боевое применение 
Легкие бомбардировщики Ki-32 широко использовались во время военных действий в Китае. Эксплуатация сопровождалась многочисленными проблемами, связанными с двигателем. Для нормального запуска механикам требовалось проводить регламентные работы за несколько часов до взлета.  Эти самолеты принимали участие в ходе вооруженного конфликта с СССР на реке Халхин-Гол.

В конце 1940 года начался постепенный вывод Ki-32 из частей первой линии. Последней боевой операцией для Ki-32 стали налеты на Гонконг в начале декабря 1940 года. После вступления Японии во Вторую Мировую войну  все уцелевшие Ki-32 были переданы  в учебные части, где они использовались до конца 1942 года. Последним конфликтом, в котором принимал участие Ki-32, стала война за независимость Индонезии в 1945 году, когда индонезийским партизанам удалось захватить на заброшенных японских авиабазах несколько самолетов..

Характеристики

Примечания

Ссылки 
 Ki-32. Энциклопедия Уголок неба.

Бомбардировщики Второй мировой войны
Самолёты боёв на Халхин-Голе
Бомбардировщики Японии
Самолёты Kawasaki